Venevere (Põhja-Sakala), een dorp in de Estlandse gemeente Põhja-Sakala
 Venevere (Vinni), een dorp in de Estlandse gemeente Vinni